Ressonància, fenomen en què un sistema vibrant o una força externa condueix un altre sistema a oscil·lar amb una amplitud més gran a freqüències específiques
 Ressonància mecànica, augment en l'amplitud del moviment d'un sistema mecànic degut a l'aplicació de forces petites en fase amb el moviment 
 Ressonància elèctrica, fenomen que es produeix al coincidir les freqüències d'un circuit elèctric amb la d'una excitació externa
 Ressonància magnètica, utilitzada per a diagnòstics en medicina 
 Ressonància Schumann, conjunt de pics en la banda de freqüència extra baixa (ELF) de l'espectre radioelèctric de la Terra
 Ressonància orbital es produeix quan els períodes de translació o de rotació de dos o més cossos guarden entre ells una relació expressada fraccions de nombres enters
 Ressonància paramagnètica electrònica o ressonància d'espín electrònic, tècnica espectroscòpica sensible als electrons desaparellats 
 Ressonància (química), propietat que tenen unes certes substàncies de no poder ésser representades per una única fórmula d'estructura de tipus convencional 
 Ressonància acústica, reforçament de certes freqüències sonores com a resultat de la coincidència d'ones similars a freqüència, és un cas particular de ressonància mecànica
 Freqüència de ressonància